Лейпцигская школа:

 Лейпцигская школа (искусство) — направление в немецкой живописи 1970-х — 1980-х годов.
 Лейпцигская школа (музыка) — направление в немецкой музыке XIX века.
 Лейпцигская школа (психология) — психологическое направление в Германии первой половины XIX века.

См. также 
 Лейпцигская высшая школа музыки и театра — консерватория в Лейпциге, основанная Ф. Мендельсоном.
 Новая лейпцигская школа — общее название группы немецких художников, живущих и работающих в Лейпциге.
 Лейпцигская школа Святого Фомы — гуманитарное и музыкальное учебное заведение в Лейпциге.